

Дани сећања 

1490-е пне.

fr:-1492
lt:1492 m. pr. m. e.